

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Becv“ beginnt.

Becv 



Becva 
 Bečvář, Josef (* 1958), tschechischer General
 Bečvář, Miloš (* 1957), tschechoslowakischer Skilangläufer
 Becvar, Wolfgang (1950–2006), österreichischer Tierarzt und Autor
 Bečvařovský, Antonín František (1754–1823), tschechischer Komponist